Демчишин — українське прізвище.

Відомі носії:
 Демчишин Василь Іванович (1904—1951) — український священик, просвітницький діяч.
 Демчишин Віталій Васильович (нар. ?) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демчишин Володимир Васильович (нар. 1974) — Міністр енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка.
 Демчишин Володимир Іванович (нар. 1973) — український спортсмен, журналіст, літератор та підприємець.
 Демчишин Іван Миколайович (1948—2009) — український літератор, член НСПУ.
 Демчишин Ростислав Петрович (нар. 1948) — український композитор і диригент. Заслужений діяч мистецтв України.
 Демчишин Сергій Ілліч (нар. 1973) — український громадський діяч.

 Демчишин (Боровець) Олександра Романівна ( 1949) — українська естрадна співачка, Заслужена артистка України (1996).

Українські прізвища